Zezwój – podstawowy element składowy uzwojenia. Zezwój wykonany jest z określonej liczby przewodów nawiniętych jednokierunkowo i tworzących zwoje o jednakowym kształcie. W celu powiększenia przekroju przewodu stosuje się czasem przewody składające się z kilku drutów okrągłych lub profilowych w połączeniu równoległym, poszczególne zaś zwoje zezwoju są połączone szeregowo. 

Liczba zwojów w jednym zezwoju zależy od rodzaju silnika i waha się w szerokich granicach, poczynając od jednego zwoju. Zezwoje posiadające jeden zwój nazywane są jednozezwojnymi, zawierające zaś więcej niż jeden zwój – wielozezwojnymi. Część zezwoju leżąca w żłobkach nazywa się bokami zezwoju, a na zewnątrz żłobków – połączeniami czołowymi albo czołami zezwojów.
Każdy zezwój ma dwa wyprowadzenia, z których jedno jest początkiem, drugie zaś końcem przewodu tworzącego zezwój. 

Kilka zezwojów ułożonych w sąsiednich żłobkach i połączonych ze sobą tworzy grupę zezwojów.

Bibliografia 
Jan Zembrzuski: Atlas uzwojeń silników indukcyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009, .

Elementy maszyn elektrycznych